Aemilia kan syfta på:

 Aemilia (djur) – ett släkte av fjärilar
 159 Aemilia – en asteroid
 Region VIII Aemilia – en region i Augustus regionsindelning
 Via Aemilia – en via consularis som gick mellan Ariminum vid Adriatiska havet till Placentia vid floden Padus

Personer
 Aemilia (vestal) (död 114 f.Kr.), var en romersk vestal
 Aemilia Hilaria (död 363), en romersk läkare
 Aemilia Materna Thermantia (?–415), en romersk kejsarinna